Олександр Молотов — псевдонім О. Л. Парвуса
 Молотов В'ячеслав Михайлович (справжнє прізвище Скрябін; 1890—1986) — радянський політичний діяч.
 Молотов — назва російського міста Перм в 1940—1957 роках.
 Коктейль Молотова — пляшка з запалювальною сумішшю, яка використовувалась оборонцями Фінляндії від нападу радянських агресорів для ураження техніки ворога. Назва іронічно натякає на бажання «напоїти» радянського міністра.
 Molotov — мексиканський рок-гурт